«Blue» puede referirse a:
Azul

Color 
 color azul, en idioma inglés;

Lugares 
 Blue, localidad de Oklahoma, Estados Unidos.
 Municipio de Blue, condado de Pottawatomie, Kansas, EE. UU.

Música 
 «Blue» (2015), canción de Marina and the diamonds.
 Blue (2001-05, 2009-), banda de Reino Unido.
 Blue (1999), álbum de Third Eye Blind.
 Blue (1996), álbum de The Mission.
 Blue, séptimo disco de la banda inglesa Simply Red, de 1998.
 «Blue» (1997), canción de The Rasmus.
 «Blue (Da Ba Dee)» (1998), canción eurodance.
 «Blue (Is the Colour of Pain)» (1991), tercer sencillo del álbum debut de Caron Wheeler U.K. Blak.

Miscelánea 
 Blue (1995-), revista de Australia.
 Blue (2012-2014), una serie web dramática estadounidense.